Andreï Iourievitch Ziouzine - en russe , en anglais  - (né le  à Oufa en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 

En 1994, il passe professionnel avec le club de sa ville natale, le Salavat Ioulaïev Oufa. Il est choisi en 1996 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Sharks de San José en , en . La saison suivante, il fait ses débuts dans la LNH. Le , pour Niklas Sundstrom et le troisième choix des Rangers de New York en 2000. Le , il est envoyé aux Devils du New Jersey en retour de Josef Boumedienne, Sascha Goc et les droits d'Anton But. Durant le lock-out 2004-2005 de la LNH, il revient en Russie à Oufa puis avec le Severstal Tcherepovets. Le , il signe un contrat avec les Flames de Calgary. Les Flames l'échangent avec Steve Marr aux Blackhawks de Chicago pour Adrian Aucoin et un septième choix en 2007 (C. J. Severyn) le . En 2008, il intègre l'effectif du SKA Saint-Pétersbourg pensionnaire d'une nouvelle compétition en Eurasie, la Ligue continentale de hockey (KHL).

En , il s'engage avec le HC Bienne, qui milite en Ligue nationale A, jusqu'au  de cette même année

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélection jeune.

Trophées et honneurs personnels 
Championnat d'Europe junior
 1996 : élu dans l'équipe type.
 1996: élu meilleur défenseur.

Ligue américaine de hockey
 1999 : participe au Match des étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1994-1995|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 30|| 3|| 0|| 3|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Salavat Ioulaïev Oufa || Superliga|| 41|| 6|| 3|| 9|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Salavat Ioulaïev Oufa || Superliga|| 32|| 7|| 10|| 17|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Sharks de San José|| LNH|| 56|| 6|| 7|| 13|| 66|| 6|| 1|| 0|| 1|| 14
|-
| 1997-1998|| Thoroughblades du Kentucky|| LAH|| 17|| 4|| 5|| 9|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Sharks de San José|| LNH|| 25|| 3|| 1|| 4|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Thoroughblades du Kentucky|| LAH|| 23|| 2|| 12|| 14|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 34|| 2|| 9|| 11|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 64|| 4|| 16|| 20|| 76|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Vipers de Détroit|| LIH|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Devils du New Jersey|| LNH|| 38|| 1|| 2|| 3|| 25||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 9|| 0|| 2|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| River Rats d'Albany|| LAH|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Devils du New Jersey|| LNH|| 1|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Wild du Minnesota|| LNH|| 66|| 4|| 12|| 16|| 34|| 18|| 0|| 1|| 1|| 14
|-
| 2003-2004|| Wild du Minnesota|| LNH|| 65|| 8|| 13|| 21|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 10|| 2|| 1|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Salavat Ioulaïev Oufa || Superliga|| 14|| 2|| 2|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Wild du Minnesota|| LNH|| 57|| 7|| 11|| 18|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Flames de Calgary|| LNH|| 49|| 1|| 5|| 6|| 30|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2007-2008|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 32|| 2|| 3|| 5|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL|| 36|| 6|| 4|| 10|| 36|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2009-2010|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 53|| 5|| 15|| 20|| 54|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| rowspan=3|2010-2011|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 12|| 0|| 1|| 1|| 12||-|| -|| -|| -|| -
|-
| HK VMF Saint-Pétersbourg || VHL || 8|| 1|| 0|| 1|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Atlant Mytichtchi|| KHL || 16|| 1|| 1|| 2|| 10|| 12|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2011-2012|| HC Bienne || LNA || 13|| 0|| 2|| 2|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| EC Klagenfurt AC || EBEL || 5|| 1|| 0|| 1|| 2|| 6|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
|2012-2013|| Roubine Tioumen || VHL || 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HK Almaty || Coupe du Kazakhstan || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Bilyï Bars Bila Tserkva || PHL || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HK Vitebsk || Ekstraliha || 8|| 0|| 0|| 0|| 12|| -|| -|| -|| -|| -

| 496|| 38|| 82|| 120|| 446|| 29|| 2|| 1|| 3|| 30

Au niveau international 

| 1995 || Championnat d'Europe junior ||5||0||0||0||0||
|-
| 1996 || Championnat d'Europe junior ||5||5||2||7||8||  Médaille d'or
|-
| 1996 || Championnat du monde junior ||7||1||4||5||2||  Médaille de bronze
|-
| 1997 || Championnat du monde junior ||6||1||1||2||6||  Médaille de bronze

Références 

Naissance en janvier 1978
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Thoroughblades du Kentucky
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du HC Bienne
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur du Roubine Tioumen
Défenseur de hockey sur glace